De Bundesliga 1964/1965 was het tweede seizoen dat de Bundesliga georganiseerd werd. Het was het 56e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Kampioen werd SV Werder Bremen dat voor de eerste keer landskampioen werd.

Seizoensoverzicht 
Werder slaagde erin om regerende kampioen 1. FC Köln op een afstand te houden. Aangezien het volgende seizoen met achttien clubs werd gespeeld in plaats van zestien clubs, degradeerden er dit seizoen geen clubs naar de Regionalliga. Hertha BSC had financiële problemen en moest noodgedwongen de Bundesliga verlaten.

Eindstand 

*  verklaringen : M = Meister (titelverdiger), P = Pokalsieger (Bekerhouder), A = Aufstieger (gepromoveerd) 

 Kampioen SV Werder Bremen plaatste zich voor de Europacup I 1965/66
 Bekerwinnaar Borussia Dortmund plaatste zich voor de Europacup II 1965/66
 Hannover'96, 1.FC Köln, 1.FC Nürnberg en TSV 1860 München namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1965/66
 Hertha BSC (geen licentie) werd teruggezet naar de Regionalliga
 Borussia Mönchengladbach (Groep 1) en FC Bayern München (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga
 Tasmania Berlin nam de plaats in van Hertha BSC

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1964/65